Stati Uniti d'America
 Eagleville – comunità non incorporata della Contea di Modoc, California
 Eagleville – città della Contea di Harrison, Missouri
 Eagleville – città della Contea di Rutherford, Tennessee
 Eagleville –  census-designated place della contea di Centre in Pennsylvania
 Eagleville – census-designated place contea di Montgomery in Pennsylvania